Бартоломей Бодіо (* 1972) — польський політик; член Сейму Республіки Польща.
 Луїджі Бодіо (1840—1920) — італійський статистик і політеконом.
 Шарль Ніколя Бодіо (1773—1849) — французький віолончеліст і педагог.

Бодіо-Ломнаго — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Варезе.

Бодіо — містечко в кантоні Тічино; округ Левентіна.